Смыков:
населённые пункты

 Смыков — хутор Изобильненского района Ставропольского края.
 Смыков — село в Сокальском районе Львовской области Украины.
 Смыков — село, входит в Боремельский сельский совет Демидовского района Ровненской области Украины.

фамилии
 Смыков, Игорь Александрович (1967—2010) — московский юрист и правозащитник.
 Смыков, Михаил Фадеевич (1918—1982) — полный кавалер ордена Славы.